Гоцирі́дзе () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Бека Гоцирідзе (* 1988) — грузинський футболіст.
 Реваз Гоцирідзе (* 1981) — грузинський футболіст.
 Роман Гоцирідзе (* 1955) — грузинський політичний діяч, банкір.

Грузинські прізвища